Боливар може да се отнася за:
 Симон Боливар (1783-1830), латиноамерикански революционер
 Боливар (град), в Еквадор
 Боливар (отбор), футболен отбор от Боливия
 Боливар (щат), щат във Венецуела
 Боливар (департамент), департамент в Колумбия
 Боливар (парична единица), във Венецуела